Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 3000 meter vrouwen

Ontwikkeling wereldrecord 3000 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling olympisch record 3000 meter 

* → gereden met de klapschaats

Ontwikkeling Nederlands record 3000 meter 

* → gereden met de klapschaats
NB.: Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.

Ontwikkeling wereldrecord laaglandbaan 3000 meter (officieus)

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 3000 meter vrouwen

3000 vrouw
3000 meter schaatsen